Menneville (Aisne)
 Menneville (Pas-de-Calais)